Illumination steht für:

 Illumination (Beleuchtung), gezielter Einsatz von Licht
 malerischer Buchschmuck, siehe Buchmalerei
 Erleuchtung, Eingebung oder spirituelle Erfahrung
 ein Geistesblitz, siehe Phasen des kreativen Prozesses #Phase der Illumination: der Geistesblitz
 Illuminationsphilosophie, eine islamische Strömung aus dem 12. Jahrhundert
 Illumination (Film), Spielfilm (1973) von Krzysztof Zanussi
 Illumination (Album), Studioalbum (2007) der Metal-Band Tristania

Siehe auch:
 Illumination Entertainment, US-amerikanische Filmproduktionsgesellschaft